Kritische Dichte steht für:

 Kritische Dichte, Wert in der Kosmologie, siehe Dichteparameter
 Kritische Dichte, Wert in der Thermodynamik, siehe Kritischer Punkt (Thermodynamik)